Можаровский — многозначный термин.

Персоналии 
 Можаровский, Аполлон Фёдорович (1841—1900) — историк, магистр казанской духовной академии.
 Можаровский, Георгий Миронович (1901—1975) — советский конструктор систем противоракетной обороны.
 Можаровский, Юрий Андреевич (род. 1976) — украинский футбольный арбитр.

География 
 Можаровский район Актюбинской губернии.

См. также 
 Можаровские
 Можаров
 Можаров-Майданский сельсовет
 Можаровка
 Можары
 Мосаровски, Сандра

Примечания